

События 

 Борьба Вильгельма Завоевателя с жителями Эксетера и Йорка. Окончательная победа. Отъезд Гиты, матери Гарольда, с дочерьми Гарольда во Фландрию и Данию. Дочери Гарольда с его сестрой Гунгильдой поселились в Сент-Омере и Брюгге. Сыновья Гарольда отплыли в Ирландию.
 После поражения киевской дружины в битве на реке Альте вспыхнуло восстание. Бегство киевского князя Изяслава Ярославича в Польшу.
 Князь Святослав Ярославич разбил половцев у Сновска.
 Произошло первое нападение половцев на Древнерусское государство.
 Сделана надпись на Тмутороканском камне.
 1068—1071 — император Византии Роман IV Диоген (1039 — 4 августа 1072).
 Март — лето — поход Романа Диогена против сельджуков в Азию. Диоген победил отряды туркмен в Каппадокии, опустошавших страну. Несмирившиеся мятежники ушли в Малую Азию и воевали на свой страх и риск (сельджукиды).
 1068—1085 — император Китая Шэнь-цзун (Чжао Сюй).
 Норманны нанесли поражение мусульманам при Мисилмери.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1068 году
 Генрих I (1068—1135), младший сын Вильгельма Завоевателя, последний английский король (с 1100 года) из Нормандской династии).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1068 году
 Экберт Старший, маркграф Фрисландии.

См. также

Примечания